Гильо́м Ландре́ (; 24 февраля 1905, Гаага, Нидерланды — 6 ноября 1968, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский композитор.

Биография 
Учился у своего отца , у Анри Загвейна (1878–1954) в Роттердаме и у Виллема Пейпера в Утрехте. В 1929—1941 годах работал музыкальным критиком в газете «De Telegraaf». В 1930—1947 годах преподавал в Handelsschool. В 1947—1956 годах генеральный секретарь Государственного совета по делам искусств. В 1952—1955 годах был художественным руководителем Оркестра Консертгебау. В 1950—1962 годы возглавлял Союз нидерландских композиторов. Его музыка представляла собой сплав романтизма и импрессионизма. Любил сочетать необычные музыкальные формы. Был ценителем джаза, что нашло отражение в его произведениях.

Сочинения 
 опера «Жан Левек» (1965) / Jean Lévècq
 комическая опера «Щука» / De Snoek
 опера «Пасторальная симфония» / La symphonie pastorale (1967, по Андре Жиду)
 4 симфонии (1932, 1942, 1951, 1955)
 Ритуальная симфония памяти отца / Sinfonia sacra in memoriam Patris (1953)
 симфонические интерлюдии
 концерт для виолончели с оркестром (1940)
 4 струнных квартета
 «Egidius» для хора a capella

Награды 
 1964 —

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 294 — ISBN 5-85270-033-9
 Monnikendam M., Nederlandse componisten van heden en verleden, Amsterdam, 1968.
 Wouters J., Guillaume Landré, Amsterdam, 1971. (Dutch Composers Gallery).

Примечания

Ссылки